Kaw és el nom de dues nacions:

 Els Kaw Thaung de l'Estat Shan de Myanmar, més coneguts com a Akha.
 Els Kaw, indis americans d'Oklahoma, coneguts també com a Kanza